Ștefan Popescu peut désigner :
 Ștefan Popescu (1872-1948), un peintre roumain ;
 Ștefan Popescu (1993-), un footballeur roumain.